Ouoro (ou Woro) peut désigner :
Ouoro, la commune située dans le département de Béréba au Burkina Faso ;
Ouoro, la commune située dans le département de Sourgou au Burkina Faso ;
Woro, une localité située dans le département de Titao au Burkina Faso.